Roger Mas (dessinateur) (1924-2010), dessinateur et scénariste de bandes dessinées français, créateur de Pifou.
 Roger Mas (homme politique) (1931-2009), homme politique français, ancien député-maire de Charleville-Mézières.
 Roger Mas (chanteur) (1975-), chanteur catalan.